Марек Шварц (; 1 апреля 1986, Млада-Болеслав, Чехословакия) — чешский хоккеист, вратарь. Чемпион Чехии 2006, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2005.

Карьера 
Марек Шварц является воспитанником клуба «Млада Болеслав».

Считался одним из самых перспективных вратарей своего возраста, был выбран в 1-м раунде драфта НХЛ 2004 года.

В 2005 году стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира, был признан лучшим вратарём турнира.

С 2006 по 2008 год провёл 6 матчей в НХЛ за «Сент-Луис Блюз».

Долгое время играл за «Били Тигржи Либерец» в чешской Экстралиге.

Сейчас играет за «Младу Болеслав».

Достижения

Командные 
 Чемпион Чехии 2006 и 2016

 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2019

 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2005

Личные 

 Лучший вратарь чемпионата мира среди юниоров 2004

 Лучший вратарь молодёжного чемпионата мира 2005

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

Всего за карьеру провёл 699 игр (Чешская экстралига — 287, Чешская первая лига — 96, чемпионат Австрии — 82, АХЛ — 77, Западная хоккейная лига — 62, чемпионат Финляндии — 36, Лига Восточного побережья — 19, Европейский трофей — 16, Лига чемпионов — 13, НХЛ — 6, Сборная Чехии — 5).

Примечания 

Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки «Ванкувер Джайентс»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Аляска Эйсез»
Игроки ХК ТПС
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Бенатки-над-Йизероу»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»